Bilbao peut faire référence à : 

 Bilbao, une ville du nord de l'Espagne.
 Athletic Bilbao, club de football espagnol.
 Bilbao, une station du métro de Madrid en Espagne.
 La ria de Bilbao, embouchure des rivières Nervion et Ibaizabal dans la mer Cantabrique.
 César Manzanos Bilbao, sociologue, professeur et écrivain espagnol.
 Peio Bilbao (né en 1990), coureur cycliste espagnol.
 Marcelino Bilbao Bilbao (1920-2014), lieutenant du Bataillon « Isaac Puente » au sein de la Confédération nationale du travail du Pays basque.

Homonymie de patronyme